Willow Creek (film), een Amerikaanse horrorfilm uit 2013 onder regie van Bobcat Goldthwait
 Willow Creek Community Church, een Amerikaanse kerk opgericht in 1975
zie ook Bill Hybels

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Willow Creek (Alaska)
Willow Creek (Californië)
Willow Creek (Montana)